Verbrennung steht für:
 Verbrennung (Chemie), eine exotherme Redoxreaktion
 Verbrennung (Medizin), eine Schädigung von organischen Gewebe durch Hitze
 Kälteverbrennung, eine besondere Form der Erfrierung
 Selbstverbrennung, eine Form des Suizids
 die Vernichtung von Gegenständen bei einem Brand
 das Umsetzen von Nährstoffen bei der Zellatmung
 den Feuertod auf dem Scheiterhaufen
 die Beisetzung Verstorbener durch Feuerbestattung
 die Abfallbeseitigung bei der Müllverbrennung

Siehe auch:
 Altes Verbrenn
 Verbrennungen, Theaterstück von Wajdi Mouawad (2003)